Bua (bladwespen)
 Bua (Fiji), een provincie van Fiji
 Bua (Halland), een plaats en gemeente in het Zweedse landschap Halland
 Bua (koning), een koning van het koninkrijk Champasak van het tegenwoordige Laos
 Bua (rivier), rivier in Thailand